Transport w Toruniu – transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny i rowerowy na terenie Torunia.

Transport drogowy 

Toruń leży na skrzyżowaniu dróg tranzytowych biegnących z południa kraju na północ (Paneuropejski korytarz transportowy) i z zachodu na wschód. W okolicach miasta (dzielnica Czerniewice) krzyżuje się jedyna w województwie autostrada A1 z drogą szybkiego ruchu S10 (węzeł Toruń Południe). Poza tym przez miasto przebiegają cztery drogi krajowe i 10 dróg wojewódzkich.

Węzły drogowe w okolicach Torunia

Wykaz dróg 
W Toruniu znajduje się 476,51 km dróg publicznych, w tym: 40,8885 km dróg krajowych, 22,432 km dróg wojewódzkich, 79,339 km dróg powiatowych i 333,85 km dróg gminnych (stan z 2016 roku).
 autostrady i drogi ekspresowe:
  autostrada A1 – w kierunku Gdańska i Łodzi
  (południowa obwodnica Torunia) – fragment drogi szybkiego ruchu S10, otwarty 15 listopada 2005 roku jako jednojezdniowy fragment.
  drogi krajowe:
  w kierunku Bydgoszczy, Szczecina i Warszawy
  w kierunku Inowrocławia, Poznania, Krotoszyna, Wrocławia do Olsztyna
  w kierunku Bydgoszczy
  w kierunku Gdańska i Łodzi

  drogi wojewódzkie:
  (Wielka Nieszawka – Cierpice)
  (Toruń Przybyszewskiego – Toruń – rzeka Wisła – Mała Nieszawka)
  (Toruń – Złotoria – Silno – rzeka Wisła – Wygoda – Toruń Czerniewice)
  (Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice)
  Różankowo – Lubicz
  w kierunku Różankowa
  (Lubicz – stacja PKP)
  (Podgórska – Dybowska)
  (Toruń – Złotoria – Silno)
  (Złotoria – Lubicz)

Administracja drogowa 

Wszystkimi drogami w Toruniu zawiaduje Miejski Zarząd Dróg, do którego zadań należy budowa, przebudowa, planowanie oraz bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich. W mieście swoją siedzibę ma także Rejon Dróg GDDKiA, który zajmuje się remontami i bieżącym utrzymaniem autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych na terenie rejonu toruńskiego oraz Rejon Dróg Wojewódzkich Zarząd dróg wojewódzkich. Jednostka ta odpowiada za utrzymanie dróg w powiatach chełmińskim, toruńskim, golubsko-dobrzyńskim i części bydgoskiego.

Miasto jest także siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z filią w Grudziądzu oraz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przy WORD w Toruniu działa od 2006 roku Centrum Edukacji Komunikacyjnej. W placówce tej odbywają się zajęcia z zakresu ruchu drogowego, skierowane do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Kluby, szkoły i infrastruktura związana z motoryzacją 
W mieście znajdują się instytucje związane z motoryzacją, czyli Polski Związek Motorowy i Automobilklub Toruński, które współorganizują ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy, takie jak: zloty, zjazdy, wyścigi samochodowe, gokartowe i inne, m.in. w 2015 roku odbył się 21. Międzynarodowy Zlot Miłośników Citroena 2CV. Imprezom tym sprzyja bogata infrastruktura jaką dysponuje miasto. Znajdują się tu, oprócz Motoareny, Tor wyścigowy MotoPark Toruń (obiekt ten jest gospodarzem m.in. imprez driftingowych), tor motocrossowy, tor kartingowy Racing Arena i inne.

W Toruniu istnieje Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema, który w 2015 roku obchodził 60-lecie istnienia. W szkole działa Muzeum Motoryzacji.

Obiekty inżynierskie 

W Toruniu znajduje się blisko 50 obiektów inżynierskich. Do największych należą trzy mosty drogowe i jeden kolejowy przez Wisłę: most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego, most drogowy im. Józefa Piłsudskiego, most autostradowy im. Armii Krajowej, most drogowy im. gen. Elżbiety Zawackiej, a także estakada im. Marka Sudaka, tunel pod placem Daszyńskiego, wiadukt im. Tadeusza Kościuszki oraz estakada na Trasie Średnicowej Północnej.

Obiekty inżynieryjne (planowane) 
 Wiadukt drogowy w ciągu ul. Olsztyńskiej (nad linią kolejową nr 27)
 Wiadukt drogowy w ciągu ul. Równinnej (nad linią kolejową nr 353 i 27)

Duże inwestycje drogowe realizowane bądź planowane

Komunikacja

Komunikacja miejska 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina Miasta Toruń. Obsługę komunikacyjną zapewnia Miejski Zakład Komunikacji, istniejący od 1891 roku. Jest on głównym przewoźnikiem w mieście. Firma obsługuje 41 linii autobusowych (w tym 4 nocne) oraz 7 linii tramwajowych (w tym 2 nocne). Firma zapewnia również obsługę okolicznych wsi, posiadając 4 linie obsługujące miejscowości Gminy Lubicz. Połączenia miasta z tą gminą zapewnia również firma POLBUS, uruchamiająca 3 linie autobusowe kursujące z placu św. Katarzyny (104, 105, 106). Ponadto MZK w Toruniu w okresie letnim uruchamia specjalną linię autobusową 106, dowożącą mieszkańców nad jezioro w miejscowości Kamionki w gminie Łysomice.

Toruński Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej 
Stowarzyszenie powstało w 2005 roku, a w 2008 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Cele stowarzyszenia, które są uwzględnione w jego statucie, to m.in. promocja publicznej komunikacji miejskiej wśród mieszkańców, dokumentowanie faktów związanych z komunikacją miejską oraz kolekcjonowanie pamiątek związanych z komunikacją tramwajową i autobusową w Toruniu. 

Członkowie stowarzyszenia biorą także czynny udział w konsultacjach społecznych, organizowanych przez władze Torunia dotyczących komunikacji miejskiej. Prezesem TKMKM jest Wojciech Osmański.

Przewozy bezpłatne 
W mieście istnieją również 3 linie autobusowe bezpłatne. Dwie prowadzone przez firmę Morvi dowożą pasażerów do Galerii Copernicus oraz hipermarketu Auchan w Centrum Handlowym Kometa oraz 1 do Centrum Handlowego Nowe Bielawy.

Komunikacja prywatna 
Dawniej w Toruniu istniała jedna prywatna linia autobusowa E, uruchomiona w październiku 2006 roku przez firmę EUROPOL. Łączyła osiedle Na Skarpie z Placem Teatralnym. Zakończyła ona swoją działalność w kwietniu 2008 roku. Również swoją działalność w grudniu 2007 roku zakończyła A-Linia prowadzona przez Toruńską Korporację Autobusową. Prowadziła ona regularne linie do okolicznych miejscowości praktycznie we wszystkich gminach powiatu toruńskiego.

Taxi 
W Toruniu znajduje się 44 postojów taksówek, zapewniających ponad 360 miejsc dla samochodów TAXI, działa kilka korporacji taksówkowych.

Przewozy dalekobieżne 

Toruń to ważny, m.in. ze względu na położenie geograficzne i walory turystyczne, przystanek dalekobieżnej komunikacji autobusowej. W mieście zatrzymują się autobusy ogólnopolskich i międzynarodowych firm przewozowych takich jak: Polski Bus, Komfort Bus, Sindbad i inne, a także autokary przewoźników regionalnych (Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, PKS Grudziądz, PKS Bydgoszcz).

Bezpośrednie połączenia z Toruniem mają: Warszawa, Lublin, Białystok, Olsztyn, Ostrołęka, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg,
Ustka, Łeba, Szczecin, Piła, Poznań, Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Zakopane, Rzeszów, a także wiele miast zachodniej Europy.

Transport kolejowy 

Toruń jest od 2015 roku siedzibą dla spółki kolejowej Arriva RP, której pociągi kursują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego oraz Bazy Toruń-Kluczyki, mającej za zadanie m.in. bieżące utrzymanie składów Elf 22WEc, które kursują w ramach szybkiej kolei miejskiej BiT City na trasie Toruń Wschodni – Bydgoszcz Główna.

Ponadto w Toruniu swoją siedzibę mają:
 PKP Intercity Remtrak, siedziba spółki
 Sekcja przewozów pasażerskich i Sekcja utrzymania taboru trakcyjnego Toruń Kluczyki Polregio
 PKP Cargo Zakład Przewozów Towarowych Sekcja Przewozów i Ekspedycji
 PKP CargoTabor Zakład Naprawy Taboru
 PKP Energetyka Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego Toruń
 Zakład Linii Kolejowych Sekcja Eksploatacji Toruń Wschodni, Sekcja Eksploatacji Toruń Główny, Dział Rachunkowości i Finansów
 Posterunek Straży Ochrony Kolei

W granicach administracyjnych miasta znajdują się trzy dworce kolejowe: Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni oraz trzy przystanki osobowe: Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice, Toruń Grębocin.

Transport lotniczy 

Toruń znajduje się w obszarze oddziaływania czterech dużych portów lotniczych, są to: Port lotniczy Warszawa-Okęcie, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Port lotniczy Warszawa-Modlin i Port lotniczy Poznań-Ławica oraz dwóch mniejszych: Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo i Port lotniczy Łódź-Lublinek.

Miasto posiada regularne połączenia autobusowe z lotniskami w Gdańsku (od kwietnia 2013 roku), Warszawie (od maja 2015 roku), Modlinie (od maja 2015 roku) oraz w Bydgoszczy (od marca 2015 roku). Warto dodać, że miasto posiada 0,058% udziałów w Porcie lotniczym Bydgoszcz-Szwederowo

Lotnisko 

Lotnisko na Bielanach jest położone bezpośrednio przy projektowanej trasie średnicowej. Posiada hotel oraz restaurację. Obecnie w aeroklubie działają sekcje sportowe (lotnicza, szybowcowa, lotniarska i spadochroniarska). Prowadzone są także spacerowe loty turystyczne. Według Strategii Rozwoju Torunia z 2007 roku lotnisko to ma zostać zmodernizowane i rozbudowane do przyjmowania i odprawiania lotów nieregularnych oraz budowy terminalu cargo.

Od kwietnia 2021 roku działa tu baza LOT Flight Academy.

Lądowiska 
 Lądowisko sanitarne przy Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych, ulica Konstytucji 3 Maja
 Lądowisko sanitarne przy Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera, ulica św. Józefa (w budowie)

Ponadto w mieście swoją siedzibę ma Leśna Baza Lotnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która zlokalizowana jest na terenie Aeroklubu Pomorskiego, gdzie w okresie zagrożenia pożarowego stacjonują samoloty patrolowe i gaśnicze.

Transport wodny

Porty i przystanie 
Na terenie Torunia istnieją dwa porty rzeczne:
 Port Drzewny – ul. Starotoruńska
 Port Zimowy – ul. Popiełuszki (Rybaki)

Istnieje także osiem przystani żeglarskich:
 AKS
 AZS
 KS Budowlani
 Szkwał, Port Drzewny
 Towimo, Port Drzewny
 Walter, Port Drzewny
 Yacht Klub Toruń, Port Drzewny
 Liga Morska i Rzeczna, Port Drzewny
Ponadto w 2015 roku na rzece Drwęcy w Kaszczorku została wybudowana przystań kajakowa wraz z infrastrukturą turystyczną

Zaplecze treningowe 

Baza wioślarska – zaplecze treningowo-szkoleniowe – służy wioślarzom AZS UMK Toruń i uczniom toruńskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz wioślarzom i żeglarzom przypływającym do Torunia. Z bazy wioślarskiej korzystają również reprezentanci kadry narodowej realizujący program szkolenia wojewódzkiego i centralnego prowadzony przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Baza wioślarska w latach 2015–2016 przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę.

Administracja wodna 
W Toruniu swoją siedzibę mają:
 Zarząd Zlewni – instytucja działa w strukturze RZGW w Gdańsku
 Nadzór Wodny – instytucja podlega pod Zarząd Zlewni w Toruniu
 Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna – instytucja zbiera i opracowuje stany wód z regionu kujawsko-pomorskiego

Transport turystyczny 

W sezonie turystycznym oferowane są dodatkowo formy komunikacji:
 Łódka Katarzynka II – łącząca Bulwar Filadelfijski z Kępą Bazarową i Zamkiem Dybowskim
 Statek pasażerski Wanda (kursy po Wiśle)
 Riksze (kursy po Zespole Staromiejskim), postój na Rynku Staromiejskim
 Pojazdy napędzane silnikiem elektrycznym (kursy po Zespole Staromiejskim), postój na Rynku Staromiejskim
 Dorożki (okazjonalnie), postój na Rynku Staromiejskim
 Turystyczny wagon tramwajowy MZK (kursuje po istniejących torowiskach m.in. podczas obchodów szczególnych wydarzeń) – dla wycieczek

Komunikacja rowerowa 

Na terenie Torunia w 2015 roku znajdowało się blisko 100 km dróg rowerowych: głównych – łączących dzielnice i prowadzą za miasto, zbiorczych – rozprowadzają ruch rowerowy w dzielnicach oraz lokalnych – obsługujących ruch na terenie osiedli. Miasto jest bogate w infrastrukturę rowerową, na którą składają się setki stojaków rowerowych, zadaszone parkingi rowerowe oraz trzy samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Od 18 kwietnia 2014 roku mieszkańcy i goście Torunia mogą korzystać z Toruńskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji miłośników dwóch kółek jest 300 rowerów i jak dotąd 30 stacji zlokalizowanych w różnych częściach miasta tak, aby umożliwić szybkie i sprawne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Wypożyczalnia rowerów w Toruniu cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2014 roku mieszkańcy i goście skorzystali z niej 42 tysiące razy.

Szlaki rowerowe 

Wybrane szlaki rowerowe z Torunia do pobliskich miejscowości: 
  Toruń – Bydgoszcz (57 km)
  Toruń – Włocławek (63 km)
  Toruń – Chełmno (60 km)
  Toruń – Młyniec (28 km)
  Toruń – Inowrocław (52 km)

10 maja 2014 roku otwarto w Toruniu kujawsko-pomorski odcinek przebiegającej przez całą Polskie Wiślanej Trasy Rowerowej.

Przypisy